Werbe bezeichnet im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg:

 Werbe (Eder), Zufluss von Eder und Edersee
 Nieder-Werbe und Ober-Werbe, zwei Stadtteile von Waldeck am bzw. nahe dem Edersee
 Klosterruine Ober-Werbe, 1526 aufgelöstes Benediktinerinnen-Kloster in Ober-Werbe